

Localidades

Highwood (Illinois)
Highwood (Montana)

Desambiguações de topônimos